Altes Postamt steht für:
 Altes Postamt SW 61 (Berlin-Kreuzberg)
 Postamt am Bahnhof (Heilbronn)
 Altes Postamt Oldenburg

Siehe auch:
 Alte Post